Craig Robinson (acteur), Amerikaans komiek en acteur.
 Craig Robinson (basketbalcoach), Amerikaans basketbalcoach en zwager van Barack Obama.